Hrvatskoj:
 Kovačevac (Lipik), gradsko naselje Lipika
 Kovačevac (Nova Gradiška), gradsko naselje Nove Gradiške
 Kovačevac (Rovišće), naselje u općini Rovišće

BiH:
 Kovačevac (Busovača, BiH), naselje u općini Busovača
 Kovačevac (Jezero, BiH), naselje u općini Jezero